Le championnat de France de football de Division 3 1974-1975 est la quatrième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par l'équipe réserve du SEC Bastia qui bat en finale l'USM Malakoff sur le score de cinq à deux sur les deux rencontres.

Groupe Nord 

|}

Le FC Dieppe est repêché grâce à sa meilleure moyenne de spectateurs parmi les clubs classés à la treizième place, Le Havre AC l'est en raison du forfait de l'US Quevilly.

Groupe Ouest 

|}

Le VS Chartres est repêché grâce à sa meilleure moyenne de spectateurs parmi les clubs classés à la treizième place.

Groupe Centre 

|}

Le Stade clermontois est repêché à la suite du forfait en fin de saison du FC Strasbourg Koenig 06.

Groupe Est 

|}

Groupe Sud 

|}

L'AC Arles est repêché grâce à sa meilleure moyenne de spectateurs parmi les clubs classés à la treizième place.

Groupe Centre-Ouest 

|}

L'UES Montmorillon est repêché grâce à sa meilleure moyenne de spectateurs parmi les clubs classés à la treizième place.

Phase finale

Poule A 
La poule A des phases finales est remportée par la réserve du SC Bastia.

Poule B 
La poule B des phases finales est remportée par l'USM Malakoff.

Finale 
La finale aller a lieu le  au stade municipal Marcel-Cerdan de Malakoff.

Le match retour se déroule le  à Bastia.

Articles connexes 
 Championnat de France de football 1974-1975
 Championnat de France de football D2 1974-1975

Notes et références 

1974-1975
Football D3 1974-1975
Football D3 1974-1975
Football en France en 1974
Football en France en 1975